El Torneig de Niça 2016, oficialment conegut com a Open de Nice Côte d'Azur 2016, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 32a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 21 de maig de 2016 al Nice Lawn Tennis Club de Niça, França.

El tennista austríac Dominic Thiem va defensar el títol aconseguit l'any anterior, i el tercer de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 

 Web oficial  
 
 

2016
ATP World Tour 2016